Kommunistenprozess siehe unter:

Kölner Kommunistenprozess 1852
Hamburger Kommunistenprozesse 1944 
Kommunistenprozess in Zürich von 1843